30 шахматная олимпиада проходила с 7 по 20 июня 1992 года в столице Филиппин, городе Манила.

В соревнованиях приняли участие 102 команды (Филиппины были представлены тремя командами; команды Кении и Йемена выбыли после третьего тура). В турнире приняло участие 617 шахматистов, среди которых 117 гроссмейстеров и 146 международных мастеров.

Были сыграны 2852 партии (результаты 58 игр были отменены) по швейцарской системе в 14 туров.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца → 3. Количеством командных очков (КО). → 4. Коэффициентом Бергера → 5. Прогрессивным коэффициентом Бухгольца.

Контроль времени: 40 ходов за 2 часа, затем 1 час на следующие 20 ходов.

Составы команд 
 Жирным шрифтом отмечен шахматист за первой доской.

 Гарри Каспаров
 Александр Халифман
 Сергей Долматов
 Алексей Дреев
 Владимир Крамник
 Алексей Выжманавин

 Валерий Логинов
 Григорий Серпер
 Александр Ненашев
 Сергей Загребельный
 Михаил Салтаев
 Саидали Юлдашев

 Рафаэль Ваганян
 Владимир Акопян
 Смбат Лпутян
 Арташес Минасян
 Аршак Петросян
 Ашот Анастасян

 Гата Камский
 Алексей Ермолинский
 Яссер Сейраван
 Ларри Кристиансен
 Борис Гулько
 Джоэль Бенджамин

 Алексей Широв
 Эдвин Кеньгис
 Александр Шабалов
 Владимир Багиров
 Зигурдс Ланка
 Янис Клован

 Йохан Хьяртарсон
 Маргейр Петурссон
 Хельги Олафссон
 Йоун Арнасон
 Ханнес Стефанссон
 Трёстур Тоурхалссон

 Мишо Цебало
 Крунослав Хулак
 Богдан Лалич 
 Владимир Ковачевич
 Горан Диздар
 Огнен Цвитан

 Зураб Азмайпарашвили
 Элизбар Убилава
 Зураб Стуруа
 Георгий Георгадзе
 Геннадий Зайчик
 Лаша Джанджгава

 Василий Иванчук
 Александр Белявский
 Олег Романишин
 Вячеслав Эйнгорн
 Игорь Новиков
 Адриан Михальчишин

 Найджел Шорт
 Джонатан Спилмен
 Майкл Адамс
 Джон Нанн
 Марри Чандлер
 Джулиан Ходжсон

Итоговая таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Б — Коэффициент Бухгольца
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные медали 

 Перфоманс-рейтинг:  Владимир Крамник 2958

 Board 1:  Гарри Каспаров 8½ / 10 = 85,0 %
 Board 2:  Жайми Суние Нету 8 / 10 = 80,0 %
 Board 3:  Александр Граф 9½ / 12 = 79,2 %
 Board 4:  Густаво Селая (Gustavo Zelaya) 9 / 10 = 90,0 %
 1st reserve:  Владимир Крамник 8½ / 9 = 94,4 %
 2nd reserve:  Огнен Цвитан 8 / 10 = 80,0 %

Примечания

Источники 
 OlimpBase 

Шахматные олимпиады
1992 год в шахматах
Спорт на Филиппинах в 1992 году
Международные спортивные соревнования в Маниле
Июнь 1992 года
Шахматы на Филиппинах